Giuseppe Cerulli Irelli (1846-1912) – politico italiano, deputato
Giuseppe Cerulli Irelli (1905-1987) – politico e ambasciatore italiano, senatore, nipote del precedente
Serafino Cerulli Irelli (1863-1946) – paleontologo italiano, figlio del primo
Vincenzo Cerulli Irelli (1871-1954) – politico italiano, deputato, figlio del primo
Vincenzo Cerulli Irelli (1947) – politico italiano, deputato